Mallorca Open (golf), golftoernooi op Mallorca
 WTA-toernooi van Mallorca, tennistoernooi op Mallorca